Morace est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Carolina Morace (née en 1964), joueuse de football italienne ;
 Ernest Morace (né Ernst ou Ernesto Morace, 1766–1820), graveur wurtembergeois.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien